Aarthi Agarwal (1984-2015), actrice américaine ; 
 Aditya Agarwal (1984-), joueur de poker indien ; 
 Anant Agarwal (1959-), informaticien américano-indien ; 
 Anil Agarwal (1947-2002), activiste environnementaliste indien ; 
 Dhirendra Agarwal (1955-), homme politique indien ( RJD) ; 
 Girish Saran Agarwal (1946-), physicien indien ; 
 Hoti Lal Agarwal (1901-), homme politique indien ; 
 Jai Prakash Agarwal (1944-), homme politique indien ; 
 Laxmi Agarwal (1990-), Indienne, victime d'une agression à l'acide et militante contre ces attaques ; 
 Ravi Agarwal (1958-), photojournaliste indien et militant écologiste ; 
 Satish Chandra Agarwal (1928-1997), homme politique indien (BJP) ; 
 Shriman Narayan Agarwal (1912-1978), homme politique indien (Parti du Congrès) ; 
 Sonia Agarwal (1982-), actrice indienne ;
 Sudarshan Agarwal (1931-), homme politique indien.